Бежен, Катрин (1939—2013) — канадская актриса.
 Бежен, Луи-Назер — канадский кардинал
 Бежен, Стив — канадский хоккеист.
 Бежен (город) — город в области Сагеней — Озеро Сен-Жан